Varėna; plaats in Litouwen
Varena (Italië); plaats in Italië